Габон принимал участие в Летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине (Китай) в седьмой раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали.  Страну представляли двое мужчин и две женщины.

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 2

 Мужчины

 Женщины

Дзюдо 

Спортсменов — 1

 Женщины

Тхэквондо 

Спортсменов — 1

 Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 2008 года
2000-е годы в Габоне